Kočičí hrádek je název, který může označovat:
 Kočičí hrádek (Lukavice) – zaniklou tvrz či strážiště u Lukavice
 Kočičí hrádek (Slatiňany) – miniatura zámku v lese u Slatiňan